Уизачал има више значења:

 Уизачал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уизачал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уизачал (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уизачал (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Уизачал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Уизачал (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Уизачал (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Уизачал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Уизачал (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Уизачал (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уизачал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику